Haut steht für:

 Haut, Organ des menschlichen und tierischen Organismus
 im übertragenen Sinne eine Hülle oder eine Membran
 Seifenhaut, dünner Film / Membran aus Seifenwasser
 Milchhaut, Schicht aus Fetten und Proteinen auf der Oberfläche erhitzter Milch
 Außenhaut eines Gebäudes: Gebäudehülle
 Zweite Haut, metaphorischer Begriff für Kleidung und Outfit
 Rohmaterial für Leder und Pergament: Haut von toten Tieren, siehe unter Tierhaut / Gerben
 Die Haut, ehemalige deutsche Post-Punk-, Post-Rock-Band aus Berlin
 Die Haut (Roman), 1949 erschienener Roman des italienischen Schriftstellers Curzio Malaparte

Haut ist der Familienname folgender Personen:

 August Haut (1881–1958), deutscher Politiker (SPD)
 Rivka Haut († 2014), US-amerikanische Frauenrechtlerin
 Wolfgang Haut (1927–2001), deutscher Fotograf

Siehe auch:

 Außenhaut (Begriffsklärung)
 Haud
 Hauth (Begriffsklärung)
 Hautt
 Hout (Begriffsklärung)